klamra – część pasa
 Klamra – album muzyczny grupy Chanel
 Alternatywne Spotkania Teatralne „Klamra”
 klamra kompozycyjna

Zobacz też 

 Klamry
 Klamerka